

Muziek
 Deep (VanVelzen) - nummer van VanVelsen
 Deep (Nine Inch Nails) - nummer van Nine Inch Nails
 Deep (East 17) - nummer van East 17
 Deep (Junior Mance) - album van Junior Mance
 Deep (Peter Murphy) - album van Peter Murphy
 Deep (Silent Running) - album van Silent Running
 Deep (Niacin) - album van Niacin

Personen
 Deepend - een Dj-act
 Deep (rapper) - rapper uit Houston , Verenigde Staten
 Deep Dasgupta - Indiaas cricketer
 Deep Dhillon - Indiaas acteur
 Deep Ng - singer-songwriter uit Hong Kong
 Deep Saini - Canadees plant-fysioloog
 Deep Sengupta - Indiaas schaakgrootmeester
 Ravi Deep - Indiase regisseur, auteur en acteur

Rivier 
 Deep (rivier) - rivier in West-Australië

Technologie 

 Deep Fusion - een digitale fototechniek ontwikkeld door Apple Inc.